Pat Murray, kanadski hokejist, * 20. avgust 1969, Stratford, Ontario, Kanada.

Murray je prvi večji svoje kariere preigral v severnoameriških hokejskih ligah. V ligi NHL je igral dve sezoni za klub Philadelphia Flyers. V sezoni 1997/1998 je igral za Olimpijo Hertz Ljubljana, za tem se je upokojil. V svoji karieri je igral za kanadsko reprezentanco na Mednarodnem turnirju 1994/1995.

Pregled kariere

|-
| Michigan State University
| CCHA
| 87/88
|
| 46
| 21
| 41
| 62
|
| 65
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Michigan State University
| CCHA
| 88/89
|
| 45
| 24
| 60
| 84
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Michigan State University
| CCHA
| 89/90
|
| 45
| 24
| 60
| 84
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 90/91
|
| 57
| 15
| 38
| 53
|
| 8
|
| 7
| 5
| 2
| 7
|
| 0
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 90/91
|
| 16
| 2
| 1
| 3
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 91/92
|
| 69
| 19
| 43
| 62
|
| 25
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 91/92
|
| 9
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 92/93
|
| 69
| 21
| 32
| 53
|
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Roadrunners
| IHL
| 93/94
|
| 25
| 6
| 8
| 14
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kalamazoo Wings
| IHL
| 93/94
|
| 17
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Mednarodni turnir
| 94/95
|
| 3
| 3
| 0
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Knoxville Cherokees
| ECHL
| 94/95
|
| 11
| 7
| 9
| 16
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kalamazoo Wings
| IHL
| 94/95
|
| 33
| 11
| 10
| 21
|
| 16
|
| 6
| 3
| 0
| 3
|
| 2
|-
| ESC Moskitos Essen
| 1.Liga Nord (D)
| 95/96
|
| 39
| 24
| 60
| 84
|
| 130
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESC Moskitos Essen
| 1.Liga Nord (D)
| 96/97
|
| 43
| 23
| 37
| 60
|
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ERC Sonthofen
| 1.Liga Süd (D)
| 97/98
|
| 29
| 17
| 21
| 38
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |556
| bgcolor="#7FFF00" |220
| bgcolor="#7FFF00" |423
| bgcolor="#7FFF00" |643
| bgcolor="#7FFF00" |+5
| bgcolor="#7FFF00" |548
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |19
| bgcolor="#7FFF00" |9
| bgcolor="#7FFF00" |4
| bgcolor="#7FFF00" |13
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |2
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1988
Hokejisti Hershey Bears
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Phoenix Roadrunners
Hokejisti Kalamazoo Wings
Hokejisti Knoxville Cherokees
Hokejisti ESC Moskitos Essen
Hokejisti ERC Sonthofen
Hokejisti HK Olimpija